Nuceria Alfaterna – città sannita e poi romana della Campania, nota anche come Nuceria Constantia e nel medioevo come Nuceria Christianorum
 Nuceria Paganorum o Nocera dei Pagani – antico comune della Campania, noto precedentemente come Nuceria Christianorum
 Nuceria Camellaria – città romana dell'Umbria
 Nuceria Saracenorum – nome con cui fu chiamata nel XIII secolo Lucera in Puglia
 Nuceria Paganorum – diocesi della Campania, oggi Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno
 Luceria – città dell'Emilia-Romagna, probabilmente nota in antico col nome di Nuceria

Pagine correlate 
 Nocera